Arthur Gilbert – regista britannico del cinema muto
Arthur Gilbert – (1879-1932) membro canadese del parlamento
Arthur Trudeau o Arthur Gilbert Trudeau – (1902-1991) generale statunitense
Arthur Gilbert – (1921) triatleta inglese

Pittura
Arthur Gilbert –  (1819-1895)  pittore paesaggista inglese
Arthur Gilbert – (1894-1970) pittore impressionista statunitense